Bollinger bezeichnet:

 Bollinger County, County im US-Bundesstaat Missouri
 Bollinger-Bänder, Verfahren zur Aktien-Chartanalyse
 ein französisches Champagnerhaus, siehe Bollinger (Champagner)
 Bollinger Motors, ein US-amerikanisches Automobilunternehmen für Elektroautos

Bollinger ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bollinger (1896–1992), Schweizer Redakteur und Politiker (FDP)
 Alfred Bollinger (Mediziner) (1932–2015), Schweizer Mediziner, Professor für Angiologie
 Alun Bollinger (* 1948), neuseeländischer Kameramann
 Andrina Bollinger (* 1991), Schweizer Musikerin
 Armin Bollinger (1913–1995), Schweizer Historiker und Schriftsteller
 Bill Bollinger (1939–1988), US-amerikanischer Künstler
 Darrick Bollinger (* 1978), Schwimmer aus Guam
 Ferdinand Bollinger, deutscher Maler und Graveur
 Friedrich Wilhelm Bollinger (1777–1825), deutscher Kupferstecher und Professor in Berlin
 Gottfried Bollinger (1883–1978), Schweizer Zoologe und Autor

 Heinrich Bollinger (1916–1990), deutscher Widerstandskämpfer und Hochschullehrer
 Hermann Bollinger (1937–2015), deutscher Schmied und Politiker (CDU), MdL Mecklenburg-Vorpommern
 Jan Bollinger (* 1977), deutscher Politiker (AfD)
 James Bollinger, US-amerikanischer Boxer
 Joseph Jacob Bollinger (1803–1884), deutscher Champagnerproduzent
 Klaus Bollinger (* 1952), deutscher Bauingenieur
 Lee C. Bollinger (* 1946), US-amerikanischer Jurist, Hochschullehrer und Präsident der Columbia University
 Lowell Bollinger (1923–2014), US-amerikanischer Physiker
 Marcel Bollinger (1923–2003), Schweizer Freidenker
 Mathias Bollinger (1858–1961), deutscher Förster
 Otto von Bollinger (1843–1909), deutscher Pathologe und Anatom
 Sebastian Bollinger († 1590), deutscher Weihbischof und Universitätsrektor, siehe Sebastian Pollinger (Bischof)
 Stefan Bollinger (* 1954), deutscher Politikwissenschaftler und Historiker
 Sven Bollinger (* ?), deutscher Videoregisseur
 Thomas Bollinger (* 1970), Schweizer Rapper, siehe E.K.R. (Rapper)
 Wilhelm Bollinger (1919–1975), deutscher Widerstandskämpfer und Chemiker

Siehe auch:
 Bolliger
 Bolinger
 Bolling
 Bollingen
 Pollinger